Inheemse bevolking, mensen die tot een land behoren door geboorte
 Inheemse Surinamers of Inheemsen (met hoofdletter), een etnische groep in Suriname
 Inheems (taxon), een van nature in een bepaald gebied voorkomende soort
 Indigeen (plant), een in een bepaald gebied oorspronkelijk inheemse plantensoort